Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Iván Navarro (primo turno)
 Roko Karanušić (Qualificato)
 Andrej Golubev (Qualificato)
 Jesse Huta Galung (secondo turno)

 Ivo Klec (ultimo turno)
 Michał Przysiężny (ultimo turno)
 Jérôme Haehnel (Qualificato)
 Michael Lammer (secondo turno)

Qualificati 

 Julian Reister
 Roko Karanušić

 Andrej Golubev
 Jérôme Haehnel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2007